Nowosseliwka (; ) ist ein Dorf im Westen der ukrainischen Oblast Charkiw mit etwa 2800 Einwohnern (2001).

Das Dorf mit einer Fläche von 3,61 km² gehört seit 2017 administrativ zur Landgemeinde Nowa Wodolaha im Rajon Nowa Wodolaha.

Die Ortschaft liegt auf  Höhe am Ufer der 34 km langen Wilchuwatka (ukrainisch ), die über die 77 km lange Mscha (ukrainisch ) zum Siwerskyj Donez abfließt.

Nowosseliwka befindet sich etwa 7 km südwestlich vom Rajonzentrum Nowa Wodolaha und etwa 50 km südwestlich vom Oblastzentrum Charkiw.

Weblinks 
 Webseite der Siedlungsratsgemeinde Nowa Wodolaha auf rada.info (ukrainisch)

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Charkiw
Rajon Nowa Wodolaha